

Patronyme 

 Anne-Catherine-Lucinde Paradol (1798-1843), comédienne française ;
 Lucien-Anatole Prévost-Paradol (1829-1870), journaliste et essayiste français.

Toponyme 

 Rue Prévost-Paradol, voie française du  de Paris.

Autres 
 Paradol, composé phénolique de la famille des vanilloïdes.